Before I Forget может означать:
 «Before I Forget» — песня группы Slipknot.
 Before I Forget — альбом Джона Лорда.